Валерий Михайлович Третьяков:
 Третьяков, Валерий Михайлович (1944—2020) — советский, казахстанский и российский государственный деятель, депутат ВС Республики Казахстан.
 Третьяков, Валерий Михайлович (uk; род. 1948) — украинский государственный и хозяйственный деятель, председатель Херсонского областного Совета, лауреат Государственной премии СССР.
 Третьяков, Валерий Михайлович (род. 1945) — советский футболист, советский и российский тренер.